De bevolking van het eiland Cyprus
Grieks-Cyprioten; de Griekstalige Cyprioten
Turks-Cyprioten; de Turkstalige Cyprioten